Wilhelm Bolte ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Bolte (Bildhauer) (1859–1941), deutscher Bildhauer
 Wilhelm Bolte (Politiker) (1902–1974), deutscher Politiker (SRP)